Zgornja Bela je ime več naselij, in sicer

v Sloveniji 
 Zgornja Bela, gručasta vas v Občini Preddvor

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Zgornja Bela, pri Beljaku, nem. Obere Fellach, mesto Beljak
 Zgornja Bela, pri Šmohorju, nem. Obervellach, mestna občina Šmohor-Preseško jezero
 Zgornja Bela (v dolini Mele), nem. Obervellach im Mölltal, tržna občina Zgornja Bela

Viri

Glej tudi 
Bela (razločitev)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška